Chess pode referir-se a:

 Chess, uma revista sobre enxadrismo;
 Chess, um jogo criado para o console Sega Mega Drive.
 Chess, um musical de 1983 escrito por Björn, Benny e Tim Rice.
 Chess Records, uma gravadora de discos estadounidense fundada em 1950.
 Xadrez, jogo de tabuleiro em linguagem alternativa

Desambiguação

de:Schach (Begriffsklärung)
lv:Šahs (nozīmju atdalīšana)